Рекубичи има више значења:

 Рекубичи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рекубичи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рекубичи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Рекубичи (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику